Бэнгён (, ) — уезд в городском округе Нагчу, Тибетский автономный район, КНР.

История 
В 1959 году были образованы уезды Цинлун и Бэнгён. В 1960 году уезд Цинлун был переименован в Дамусага. В 1964 году уезд Дамусага был присоединён к уезду Бэнгён.

Население

Административное деление 
Уезд делится на 4 посёлка и 6 волостей:
 Посёлок Пубул (普保镇)
 Посёлок Чакюн (佳琼镇)
 Посёлок Пайла (北拉镇)
 Посёлок Дечен (德庆镇)
 Волость Майнтанг (门当乡)
 Волость Мацянь (马前乡)
 Волость Цинлун (青龙乡)
 Волость Шенкер (新吉乡)
 Волость Боче (保吉乡)
 Волость Ньима (尼玛乡)

Ссылки 
 

Уезды Тибетского автономного района